Milice nationale (Espagne)
 Milice nationale vénézuélienne